Ruuskanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Ruuskanen (né en 1984), athlète finlandais en lancer du javelot
Juha-Matti Ruuskanen (né en 1984), sauteur à ski finlandais
 (1881-1971), homme politique finlandais

Voir aussi
Maison Ruuskanen, bâtiment néo-renaissance de Tampere en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois